Шабартуй

 Шабартуй - река в Слюдянском районе Иркутской области
 Шабартуй - железнодорожная платформа в Слюдянском районе Иркутской области